Siostry Katarzynki w Kętrzynie - Katarzynki znalazły miejsce przy parafii katolickiej św. Katarzyny w ówczesnym Rastenburgu.

Zakonnice były w posiadaniu domu przy obecnej ul Kaszubskiej 12 i działki ogrodniczej sięgającej do Jeziora Kętrzyńskiego. W 1940 działka została zajęta przez Organizację Todt. Teren został ogrodzony drewnianym parkanem i rozpoczęły się prace budowlane. Siostry zaskoczone rozpoczętą budową złożyły protest do starosty i jednocześnie szefa powiatowego (niem. kreisleitera) NSDAP Fritza Schultza. Wkrótce otrzymały telefoniczną odpowiedź: jeśli nie będą  siedziały cicho to zmienią miejsce pobytu. Na ogrodzonym terenie w pobliżu jeziora wybudowany został barak (zachowne fundamenty o wymiarach ok. 39 x 11 m, obecnie w obrębie fundamentów znajduje się przepompownia ścieków) oraz wyżej i dalej od jeziora podziemny schron.

Historia Kętrzyna